Marttila kan syfta på:

 Marttila – en kommun i landskapet Egentliga Finland, se S:t Mårtens
 Marttila – en stadsdel i Helsingfors stad, se Martas